

Оукмонт — місто, штат Пенсільванія
 Оукмонт — селище, штат Меріленд